Der Begriff Umspurung bezeichnet in der Eisenbahntechnik die Änderung der Spurweite. Sie kann erfolgen durch:
 eine Änderung an den Gleisen, siehe Umspurung (Oberbau)
 eine Änderung an den Radsätzen oder am Fahrgestell, siehe Umspurung (Eisenbahnfahrzeug) 
 das Aufsetzen des gesamten Fahrzeugs auf einen fahrbaren Untersatz in der anderen Spurweite, siehe Rollbock, Rollwagen

Siehe auch:
 Liste umgespurter Eisenbahnstrecken